Sinfonie A-Dur steht für
 Sinfonie A-Dur (Eduard Franck), op. 47 (ca. 1850–1860)
 Sinfonie A-Dur (Kraus), VB 128 (Joseph Martin Kraus)
 Sinfonie A-Dur (Saint-Saëns) (1850)